Монтехикар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь _ км². Население — 2464 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 [http:// Официальная страница]
 Microweb turística de Montejícar realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады